HMS Argyll je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Argyll (1711) 
 HMS Argyll (1904) 
 HMS Argyll (F231)

Argyll